Carmo kan syfta på:

 Carmo (film) – en film 2008 från Brasilen

Geografi

Brasilien 

 Carmo (kommun), Rio de Janeiro, 
 Carmo (ort), Rio de Janeiro,

Italien 

 Carmo (berg), Ligurien, Provincia di Genova, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar